Bandhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Bandhauer (1790–1837), deutscher Architekt und Konstrukteur des Klassizismus in Anhalt-Köthen
 Irene Bandhauer-Schöffmann (* 1958), österreichische Historikerin
 Mauritius Zacharias Bandhauer (1585–1657), Geistlicher und Geschichtsschreiber